Bahusaganda är ett släkte av svampar. Bahusaganda ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bahusaganda